Curley kan syfta på följande:

 Curley, Côte-d'Or, kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, Frankrike
 Curley (fiktiv figur) – en person i romanen Möss och människor